Wim Hermsen (sporter en astronoom), voormalig Nederlandse waterpolospeler en astronoom (*1947)
 Wim Hermsen (politicus), Willem Sigbert Hermsen; burgemeester van onder andere Ubbergen (1915-1996)